Чепца́ — топоним:

 Чепца — река в Удмуртии и Кировской области, приток Вятки.
 Чепца 1-я — река в Пермском крае, приток реки Очёр.
 Чепца — село в Кезском районе Удмуртии.
 Чепца — река в Архангельской области, впадает в озеро Воже.
 Чепца — железнодорожная станция Пермского региона Свердловской железной дороги.

См. также 
 Дом отдыха Чепца — посёлок в Глазовском районе Удмуртии.
 Большая Чепца — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.
 Малая Чепца — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.